Рекорди України зі стрибків з жердиною визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами, за умови дотримання встановлених вимог.

На сьогодні правила ФЛАУ передбачають можливість визнання рекордами України (іноді їх називають «абсолютними» рекордами на противагу рекордам України в приміщенні) результатів, показаних на будь-яких стрибкових секторах (як на відкритому повітрі, так і у приміщенні). Чинний рекордсмен України Сергій Бубка мав у своєму активі результат 6,15, показаний у 1993 в приміщенні. Проте, на той момент ані ІААФ, ані ФЛАУ не передбачали у своїх правилах (воно почало діяти лише з 1998) можливості визнання показаних у приміщенні результатів «абсолютними» рекордами. Через це результат 6,15 Сергія Бубки залишається «рекордом України в приміщенні», а абсолютним  «рекордом України» залишається 6,14, показаний ним у 1994.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – Стрибки з жердиною (чоловіки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Стрибки з жердиною (чоловіки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетики – Стрибки з жердиною (чоловіки)

Джерела 

 
 

Чоловіки